Il doppio del torneo di tennis Wembley Championship 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Fleming e John McEnroe che hanno battuto in finale Steve Denton e Sherwood Stewart 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Peter Fleming /  John McEnroe (campioni)
 Carlos Kirmayr /  Cássio Motta (quarti di finale)

 Steve Denton /  Sherwood Stewart (finale)
 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Wembley Championship 1983